Qomsheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shahreẕā (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 
 Komeshcheh, ort, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar